2 miejscowości w Polsce:
 Wyłudki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Wyłudki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim w gminie Miłki